Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Nirée fils de Poséidon et de Canacé ;
 Nirée fils de Charops, roi de Syme et combattant grec à la guerre de Troie.
 Autres
 (173086) Nirée est un astéroïde troyen.